Assatiani (georgisch ; englische Transkription: Asatiani) ist der georgische Familienname folgender Personen:

 Kachi Assatiani (1947–2002), sowjetischer Fußballspieler
 Lado Assatiani (1917–1943), georgischer Dichter
 Malchas Assatiani (* 1981), georgischer Fußballspieler
 Nugsar Assatiani (1937–1992), georgischer Fechter
 Tinatin Assatiani (1918–2011), georgisch-armenische Physikerin und Hochschullehrerin